Methanomicrobiales — порядок архей из класса Methanomicrobia. Исключительно метаногены, восстанавливающие углекислый газ. В качестве восстановителей используют водород или соли муравьиной кислоты.

Классификация 
Современная классификация базируется на данных List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN), а также Национального центра биотехнологической информации (NCBI). На июль 2017 года в порядок включают следующие семейства:
 Семейство  — отсутствует в LPSN, там род Methanocalculus занимает неопределённое положение в порядке
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство

Филогения 
Более детальные взаимоотношения таксонов показаны в исследованиях 16s рРНК, релиз 106 'The All-Species Living Tree' Project:

Примечания 

 
Порядки архей